Ловречан (Іванець) — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі міста Іванець
 Ловречан (Златар-Бистриця) — населений пункт у Хорватії, у Крапинсько-Загорській
 Малий Ловречан — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі громади Цестиця
 Великий Ловречан — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі громади Цестиця